

Chapada est une formation géologique
 Chapada est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Chapada do Norte est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Chapada Gaúcha est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Chapada dos Guimarães est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Chapada de Areia est une municipalité de l'État du Tocantins
 Chapada da Natividade est une municipalité de l'État du Tocantins
 Chapada est le nom d'un coup de main remontant en capoeira.

Homonymie de toponyme